Halla socken kan avse:

Halla socken, Gotland – en socken ingick i Gotlands norra härad
Halla socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Jönåkers härad